Sachsska barnsjukhuset kan syfta på

 Sachsska barnsjukhuset – en byggnad och tidigare barnsjukhus på Södermalm, se Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
 Sachsska barn- och ungdomssjukhuset – barn- och ungdomsklinik vid Södersjukhuset i Stockholm.